Die Dritte Generation Ostdeutschland ist eine Initiative mehrerer Akteure, die der Debatte um Ostdeutschland seit 1990 neue Impulse geben will und sich dem Engagement in Ostdeutschland verschrieben hat. Wesentliche Ziele sind es, der jüngsten noch in der DDR geborenen Generation (ca. 1975–1985 Geborene) eine Stimme zu geben und durch einen breit angelegten Dialog das Bild von Ostdeutschland von tradierten Klischees und Vorurteilen zu befreien. Die Initiative richtet sich vornehmlich, aber nicht ausschließlich an Deutsche, die in etwa zwischen 1975 und 1985 in der DDR geboren wurden. Dabei soll jedoch die Kommunikation zwischen Ost- und Westdeutschen bzw. ein gesamtdeutsche Diskussion über die Transformationszeit in den 1990er Jahren und deren Folgen entstehen. Es geht um einen offenen Austausch und eine gemeinsame Reflexion der Wiedervereinigungsgeschichte. Dabei spielt auch eine europäische Perspektive eine Rolle. Ziel ist es, die Vergangenheit zu reflektieren, die Gegenwart ernst zu nehmen und Zukunft demokratisch mitzugestalten.

Name und Definition Dritte Generation Ostdeutschland 
Die Bezeichnung Dritte Generation Ostdeutschland ist ein soziologisches Konstrukt. Als zweite Generation wird die Elterngeneration verstanden, die in der DDR geboren, sozialisiert, ausgebildet und berufstätig wurde; als erste Generation wird die Aufbaugeneration der Großeltern betrachtet (zeitliche Abfolge: Kriegskinder → DDR-Kinder → Wendekinder). Im internationalen Kontext liegen die Jahrgangskohorten der DDR im Übergangsbereich zwischen der Generation X und der Generation Y. Merkmale dieser (von westlichen Soziologen beschriebenen) Generationen sind vor allem bei den jüngeren Jahrgängen der Generation Y anzutreffen.

Die Hypothese des Netzwerks Dritte Generation Ost lautet, dass die Umbrucherfahrung von 1989 einen spürbaren Einfluss auf die jüngsten Kinder der DDR hatte. Zum einen haben diese Wendekinder einen umfassenden Systemwandel unmittelbar miterlebt, zum anderen die Unsicherheit und die Arbeitslosigkeit der in der DDR sozialisierten Eltern erfahren. Nach dem Konzept der transgenerationalen Weitergabe wird außerdem die unbewusste Übertragung von traumatischen Familienerlebnissen aus zwei deutschen Diktaturen vermutet. Durch einen Dialog der Generationen soll der Einfluss der jüngeren deutschen Geschichte auf die individuellen Familienbiographien zur Sprache gebracht werden. Auf die 3. Generation Ost folgen ostdeutsche Angehörige der Generation Y, die sich überwiegend angesichts ihrer Sozialisation in der Bundesrepublik Deutschland als Angehörige einer gesamtdeutschen Generation sehen, wenn auch mit Einschränkungen.

Geschichte des Netzwerks 3te Generation Ost 
Die Idee zur Initiative wurde im Herbst 2009 geboren, als sich die friedliche Revolution und der Fall der Mauer zum 20. Mal jährten. Damals fragten sich die acht Gründungsmitglieder, warum in Printmedien und Fernsehformaten fast nur Männer im fortgeschrittenen Alter über die Wende und die DDR diskutierten. Sie fand sich nicht in dieser Konstellation wieder. Stattdessen wollte Adriana Lettrari ihre Generation, die zwischen 1975 und 1985 Geborenen, sichtbar machen und am Diskurs über Ostdeutschland beteiligen. Es galt, neben den Dagebliebenen auch die in die alten Bundesländer Abgewanderten zu erreichen.

Am 1. Juni 2010 fand ein erstes Treffen von Interessierten statt. Eigentlich als Plattform zum Austausch von Erfahrungen und Ideen gedacht, entstand hieraus ein Team aus Ost- und Westdeutschen, das sich von nun an regelmäßig traf. Es entwickelte die Vision, ein großes Treffen dieser bisher „unsichtbaren“ Dritten Generation Ostdeutschland zu organisieren. Parallel dazu wurde die Wendekind gUG gegründet, die als gemeinnützige Trägergesellschaft für die finanziellen und rechtlichen Abwicklungen im Hintergrund verantwortlich war. Erste Fördermittel wurden von der Bundesstiftung Aufarbeitung bereitgestellt. Inzwischen haben sich eine Vielzahl von Aktivitäten entwickelt. In diesem Umfeld ist auch der Verein weltbewusst e.V. im Rahmen der Biografiearbeit zum Thema tätig.

Geschichte des Vereins Perspektive³ 
Mit dem Wachsen der Initiative zeigte sich 2013, dass die Organisationsform – bestehend aus einer Initiativgruppe parallel zu der für die finanzielle und juristische Unterstützung einiger Projekte geschaffene rechtliche Form – für viele der Engagierten nicht mehr tragfähig war. Nach einer Phase der Diskussion und des Ausprobierens entschied sich 2013 ein Teil der in Projekten der Dritten Generation Ostdeutschland Engagierten dafür, einen neuen gemeinnützigen Verein zu gründen, um demokratische und transparente Entscheidungsprozesse zu ermöglichen: Perspektive³. Der Verein engagiert sich in soziokulturellen Projekten wie Film-Wettbewerben & Ausstellungen sowie Bildungsprojekten durch Publikationen und die Entwicklung von Lernmatierialien für den Schulunterricht.

Generationstreffen und Buchpublikation 
Vom 8. bis 10. Juli 2011 fand im Collegium Hungaricum Berlin (CHB) die erste Konferenz der Dritten Generation Ost statt. Das durchgehend große Interesse übertraf die Erwartungen der Organisatoren. Rund 130 junge Ostdeutsche nahmen an der dreitägigen Konferenz teil und legten den Grundstein für ein Netzwerk, das inzwischen mehr als 2000 Menschen umfasst sowie Vereine und Institutionen als Partner eingebunden hat. Am 24. November 2012 gab es das 2te Generationstreffen, wieder im CHB. Diesmal stand das Verhältnis und der Dialog zwischen 2. und 3. Generation Ost im Mittelpunkt. Inwiefern haben die Erfahrungen und Ansichten der Elterngeneration die Generation der Wendekinder geprägt und beeinflusst?

Ein Ergebnis der Konferenz ist das Buch Dritte Generation Ost. Wer wir sind, was wir wollen. Es ist im August 2012 im Ch. Links Verlag erschienen. Über 30 Autoren verleihen darin der Dritten Generation Ostdeutschland eine Stimme. Das Buch ist ein Beitrag, um persönliche Erfahrungen in Ost und West festzuhalten. Es unternimmt den Versuch, das festgefügte „So war es“ zu überwinden und dem eine Vielfalt von Erfahrungen, Positionen und Forderungen entgegenzustellen. Diese einzelnen Perspektiven stehen für sich selbst, aber in ihrer Summe zeichnen sie das Bild einer Generation. Im November 2012 erschien eine Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung.

Angeregt von diesem Buch gründeten in den USA die deutschen Wissenschafterinnen Katrin Bahr und Melanie Lorek das Netzwerk Third Generation Ost.

Bustour in den neuen Bundesländern 
Unter dem Motto „Losmachen!“ führte die Initiative im Juni 2012 eine zehntägige Bustour durch. Die Busroute in Form einer Acht führte von Berlin ausgehend durch Orte in allen fünf neuen Bundesländern. Das Hauptanliegen war, mit Vertretern der Dritten Generation Ost abseits von Berlin in Kontakt zu treten. Wichtige Halte waren Schwedt/Oder, Neubrandenburg Schwerin, Zossen, Mittelherwigsdorf in der Oberlausitz, Pobershau im Erzgebirge, Jena, Halle und Lutherstadt Wittenberg. Vor Ort traf man sich mit Initiativen, Aktivisten, Politikern und engagierten Privatpersonen. Es entstand ein Dokumentarfilm von Gunther Scholtz: Mit dem Bus durch den Osten – Die Dritte Generation Ost auf Tour.

Spaltung der Bewegung 2013 
Im Sommer 2013 kam es zur Gründung eines Vereins mit dem Namen Perspektive hoch drei, der seit 2012 von Aktivisten der Initiative angeregt worden war. Der Verein ist als demokratischer Träger der Initiative Dritte Generation Ost gedacht. Bisher fungierte als alleiniger Träger der ehrenamtlichen Netzwerk-Initiative die Wendekind gUG, eine gemeinnützige Mini-GmbH, die auf den Namen von Adriana Lettrari eingetragen ist und die Rechte am Namen, am Logo und am Internetauftritt der Initiative 3te Generation Ostdeutschland hält.

Somit kam es zur Spaltung der Bewegung, die nun zu unterschiedlichen Teilen von Perspektive hoch drei e.V. und der Wendekind gUG getragen wird. Hinzu kommen weitere Vereine und Einrichtungen, die zum Beispiel Workshops zur Biografiearbeit anbieten oder wissenschaftliche Forschung betreiben und Teil des Netzwerks Dritte Generation Ostdeutschland sind.

Memorandum Generation Deutsche Einheit 
Zum 25-Jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2015 erschien ein Memorandum auf change.org, an dem Akteure des Netzwerks beteiligt waren. Darin bezeichnen sich „Wende-, West- und Migrationskinder“ gemeinsam als Generation Deutsche Einheit.

2016 erschien ein Sammelband des Netzwerks mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Dritten Generation Ostdeutschland.

Zweite Buchpublikation zur Auseinandersetzung mit der Elterngeneration 
2016 erschien wiederum im Ch. Links Verlag ein Sammelband zur Auseinandersetzung mit der Elterngeneration der Dritten Generation Ostdeutschland, welches auch in anderen Altersgruppen Resonanz fand. Unter dem Titel „Wie war das für Euch? Die Dritte Generation Ost im Gespräch mit den Eltern“ werden viele unbearbeitete Fragen angestoßen: Wie habt ihr den Alltag in der DDR erlebt? Wart ihr politisch aktiv? Wolltet ihr weg? Habt ihr Erfahrungen mit der Stasi gemacht? Wie war das Leben für Frauen in der DDR? Wie ging das mit der Vereinbarkeit von Kindern und Karriere? Wie war das für euch, als die DDR dann weg war? Es emotionale, manchmal unbequemen Fragen, für die es bisher keinen Raum, keine Gelegenheit gab. Viele Lesungen und bundesweite Diskussionsveranstaltungen trugen zu einem breiteren gesellschaftlichen Diskurs bei. Die Mitherausgeberin Judith C. Enders wurde 2019 in die von Matthias Platzeck geleitete Kommission der Bundesregierung „30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit“ berufen.

Veranstaltungsreihe Von der Stimme zum Einfluss – Wendekinder als Führungskräfte stärken 
Nach einer Pause kehrt das Netzwerk 3te Generation Ostdeutschland 2019 mit einer Veranstaltungsreihe zurück. Gemeinsam mit Kooperationspartnern startet die Reihen am 24. Juni 2019 in Berlin und am 25. Juni 2019 in Magdeburg.

Ziele 
Erklärte Ziele der Initiative und des Netzwerks sind:
 verstärktes bürgerliches Engagement in Ostdeutschland
Junge Ostdeutsche ermutigen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten
 Jungen Ostdeutschen Gehör verschaffen
 Geschichte der DDR und der friedlichen Revolution neu verstehen
 den Diskurs über Ostdeutschland von etablierten Klischees und Vorurteilen befreien
 die Gesellschaft in Deutschland und Europa mitgestalten.

Kritik 
Die Weimarer Autorin Andrea Hanna Hünniger warf der Dritten Generation Ost in einem Artikel unter der Überschrift Die wollen nur reden in der Wochenzeitung der Freitag vor, eine „therapeutische Nachholbewegung“ zu sein, die nur reden will. Sie schreibt: „Wenn sich die dritte Generation Ost mal aufrafft, könnte sie eine wichtige Bewegung sein. Ein Resonanzkörper der Gegenwart und sagen: Wir haben uns jetzt 20 Jahre angestrengt, zu eurem komischen System dazuzugehören. Die Westdeutschen haben uns dabei immer mit Ignoranz gestraft. Nun sind unsere Eltern von Altersarmut bedroht, und wir selbst leben prekär von der Hand in den Mund. Vielleicht ist das die Gelegenheit, noch einmal von vorn anzufangen?“

Ehrungen 
 2013: Gustav-Heinemann-Bürgerpreis 2013 nach Erhalt von 1108 Stimmen (54,8 %)
 2013: Nominierung für den Gustav-Heinemann-Bürgerpreis (zusammen mit Kazim Erdogan und EXIT Deutschland)
 2012: 2. Platz beim Einheitspreis von SUPERillu und Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
 2012: Demografie-Beispiel des Monats Juni der Staatskanzlei Land Brandenburg
 2016: Preis Frauen Europas, verliehen von der Europäischen Bewegung Deutschlands, für Adriana Lettrari und ihr Engagement für das Netzwerk 3te Generation OSt
 2017: Women of Europe Award in der Kategorie „Woman in Action“ für Adriana Lettrari und ihr Engagement für die Dritte Generation Ostdeutschland, verliehen von der Europäischen Bewegung International und der European Women’s Lobby

Zitate 
 „Es ist Zeit, neuen Schwung in den Osten und in die Debatten über den Osten zu bringen.“ (Motto auf der Facebookseite)
 „Es tut unserem Land also gut, wenn heute 30-Jährige zwischen Schwerin und Dresden laute Fragen stellen. Der Bus der ‚3ten Generation Ost‘ ist ein Statement an sich: Rundreise statt Nabelschau!“ (Bundespräsident Joachim Gauck)
 „Die jungen Leute wollen etwas verändern, ein neues Bild vom Osten entwickeln sowie damit für Ostdeutschland etwas bewegen.“ (Matthias Platzeck, Ministerpräsident Land Brandenburg auf dem Generationstreffen vom 24. November 2012)
 „Die einen interpretieren uns als Selbsthilfegruppe. Die anderen als Regionalentwicklungsagentur. Die Dritten als Institut zur angewandten Aufarbeitung. Die Vierten sehen uns als Lobbyisten Ost. Es ist von allem etwas.“ (Johannes Staemmler, Mitbegründer der Initiative)
 „Das kognitive und emotionale Wissen, dass es im Leben auch ganz anders und manchmal sehr überraschend kommen kann und dann doch weitergeht, ist bei der Dritten Generation Ostdeutschland tief verankert.“ (Adriana Lettrari, Gründerin der Initiative)

Literatur 
 Bianca Ely u. a. (Hrsg.): Wie war das für euch? Die Dritte Generation Ost im Gespräch mit ihren Eltern, Berlin 2016, ISBN 978-3-86153-916-2.
 Judith C. Enders, Adriana Lettrari, Mandy Schulze, Johannes Staemmler: Fach- und Führungskräftemangel in Ostdeutschland. Eine qualitative Untersuchung der „Dritten Generation Ostdeutschland“, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2013, ISBN 978-3-7639-5167-3.
 Michael Hacker, Stephanie Maiwald, Johannes Staemmler u. a. (Hrsg.): Dritte Generation Ost. Wer wir sind, was wir wollen, Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Bonn 2012, ISBN 978-3-8389-0285-2.
 Michael Hacker, Stephanie Maiwald, Johannes Staemmler u. a. (Hrsg.): Dritte Generation Ost. Wer wir sind, was wir wollen, mit Texten u. a. von Robert Ide, Roland Jahn und Lothar Probst, Ch. Links Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-86153-685-7.
 Adriana Lettrari, Christian Nestler, Nadja Troi-Boeck (Hrsg.): Die Generation der Wendekinder – Elaboration eines Forschungsfeldes, Springer VS, Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-11480-0.
 Michael Rühl, Sonja Knoll: Baikonur mon amie, eine Graphic Novel, Dipol-Verlag, Greifswald 2016, ISBN 978-3-9817349-0-4.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz von 3te Generation Ost (Plattform für das Netzwerk 3te Generation Ostdeutschland)
 Offizielle Internetpräsenz von Perspektive³ e.V. (Verein der Initiative Dritte Generation Ostdeutschland)
 Biografiearbeit Dritte Generation Ost (Projekt des weltbewusst e.V.)
 Third Generation Ost (Netzwerk von Angehörigen der Generation in den USA)
 Gibt es eine Dritte Generation Ostdeutschland? Aufsatz von Johannes Staemmler im Soziologieblog
 Generation und Generationalität in der Neueren Geschichte Aufsatz von Bernd Weisbrod über die Problematik der Kategorie „Generation“. In „Aus Politik und Zeitgeschichte“

Einzelnachweise 

Ostdeutschland seit 1990
Soziale Bewegung (Deutschland)
Bürgerrechtsorganisation (Deutschland)
Generation
Gesellschaft (DDR)
Gegründet 2003
Verein (Berlin)